een apparaat waarmee telegrammen kunnen worden verstuurd; zie Telegrafie
Telegraaf (schip), een instrument waarmee de brug aan boord van een zeeschip kan communiceren met de machinekamer
De Telegraaf, een Nederlands dagblad

Zie ook 
Telegraph (doorverwijspagina)